De avonturen van Bibi en Tina, een Duitse kinder-televisieserie
 Bibi & Tina (film), Duitse film uit 2014, gebaseerd op de serie
 Bibi & Tina: Voll verhext!, Duitse film uit 2014
 Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs, Duitse film uit 2016